Le tournoi de tennis de Malaisie est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2013, classée en catégorie International, se dispute à Kuala Lumpur du  au .

Karolína Plíšková remporte le simple dames. En finale, elle bat Bethanie Mattek-Sands, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Shuko Aoyama et Chang Kai-chen.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Malaisie (ATP 2013)
 Tournoi de tennis de Malaisie
 Saison 2013 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2013
Malaisie
Sport en Malaisie en 2013
Tennis en février 2013
Tennis en mars 2013